69 може означати:

 69 — натуральне число між 68 і 70.
 69 рік — невисокосний рік григоріанського календаря.
 Позиція 69 — сексуальна поза.
 69 (роман) — роман Рю Муракамі.
 69 (фільм) — фільм за однойменним романом Рю Муракамі.
 69 (книга) — поетична збірка Олексія Чупи